Курвула́рия () — род грибов, входящий в класс Дотидеомицеты.

Морфологически характеризуется многоклеточными, часто изогнутыми, конидиями с характерно вздутой срединной клеткой (в отличие от близкого рода , у конидий которого отдельная вздутая клетка не выделяется). По фенотипическим характеристикам идентификация видов затруднительная, поскольку признаки видов зачастую перекрываются.

Описание 
Анаморфная стадия при культивировании на картофельно-декстрозном агаре (PDA) образует широкорастущие оранжевые, коричневые или оливково-серые колонии (в начале развития неокрашенные или сероватые), с обильным воздушным мицелием и оттого пушистые, выпуклые, иногда с мелкими бугорками. Край колоний лопастный, волнистый, ровный, иногда неправильно-корневидный.

Конидиеносцы прямые или извилистые, часто коленчато-изогнутые, септированные, обычно неветвящиеся, макронематные. Конидии акроплеврогенные, одиночные, нередко изогнутые, широковеретеновидные, эллипсоидальные, обратнойцевидные, обратногрушевидные, с 3—5 поперечными септами (иногда до 10 септ), срединная клетка часто заметно расширенная и сильнее пигментированная, чем остальные клетки. Поверхность спор обыкновенно гладкая, реже бородавчатая, бугорчатая или шиповатая. Редко образуются шаровидные 1—2-клеточные микроконидии.

Телеоморфа образует тёмно-коричневые до чёрных шаровидные или эллипсоидальные плодовые тела (псевдотеции) с сосцевидным или расположенным на конической до цилиндрической шейке выходным отверстием. Аски с 1—8 спорами, битуникатные, булавовидные до широковеретеновидных. Аскоспоры нитевидные, часто скрученные, многоклеточные, с 3—20 септами, неокрашенные или при созревании коричневатые.

Для стимуляции спороношения анаморфы прибегают к культивированию на водном агаре (WA) с листьями кукурузы, либо к культивированию на предметном стекле с периодическим освещением УФ-лучами с использованием разбавленного вдвое картофельно-декстрозного агара. Для образования телеоморфы используют агар Зака (Sach's agar, SACH) со стеблями риса или пшеницы.

Экология 
Большинство видов — фитопаразиты и фитосапротрофы злаков, в том числе риса, кукурузы, пшеницы, сорго, а также других растений — бобовых, губоцветных, ирисовых, гречишных, маслиновых, вьюнковых, аизовых, мареновых, дербенниковых, кариковых.

Молекулярное определение 
Для установки видовой принадлежности изолятов  придложено секвенирование внутреннего транскрибируемого спейсера (ITS), а также генов глицеральдегидфосфатдегидрогеназы gapdh и фактора элонгации трансляции tef1.

Систематика

Синонимы

Виды 
Некоторые виды:

Примечания

Литература 
 
 
 

Дотидеомицеты
Роды грибов